Донате́лло:

 Донателло (ок. 1386—1466) — итальянский скульптор эпохи Возрождения.
 Донателло — персонаж комиксов, мультсериалов и фильмов серии «Черепашки-ниндзя».